— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан французским исследователем Ашилем Ришаром в 1850 году.

Распространение 
Известен из Эфиопии и Эритреи. Типовой экземпляр собран в долине Гомаро (Эфиопия).

Ботаническое описание 
Стебель опушённый.

Листья опушённые, сердцевидно-яйцевидной или яйцевидно-ланцетной формы, заострённые.

Соцветие зонтиковидное, несёт 12—20 опушённых цветков с черновато-фиолетовым и зеленовато-чёрным венчиком.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Ceropegia ellenbeckii K.Schum. nom. illeg.
 Ceropegia ringens A.Rich.
 Ceropegia sinuata Decne. ex A.Rich. nom. illeg.

Примечания 

Кутровые
Флора Африки